Hans Abrahamsson kan syfta på:

 Hans Abramson (född Abrahamsson) (1930–2012), regissör och manusförfattare
 Hans Abrahamsson (ishockeycenter), (född 1969), ishockeyspelare med bland andra Mörrums GoIS IK och journalist
 Hans Abrahamsson (ishockeyback), (född 1969), ishockeyspelare, svensk mästare med HV71
 Hans Abrahamsson (forskare), författare och docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet
 Hans Abrahamsson (TV-producent), producent på TV4